USP9X () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 570 амінокислот, а молекулярна маса — 292 280.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків, розходження хромосом, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Убіквітин-специфічні протеази